GLS Gemeinschaftsbank, een Duitse coöperatieve en duurzame bank
General Logistics Systems, een internationaal logistiek bedrijf
Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij, een voormalige Nederlandse spoorwegmaatschappij
Grand Lodge of Scotland, de Schotse reguliere koepel van vrijmetselaarsloges
Team GLS, een vroegere naam van Team Capinordic, een Deense wielerploeg